13 стільців:
 Кабачок «13 стільців» — гумористична передача радянського телебачення, яка виходила в ефір з січня 1966 по жовтень 1980, дія в якій за сюжетом відбувалася в польському ресторанчику.
 13 стільців — німецький чорно-білий художній фільм режисера Е. В. Емо, знятий на віденській кіностудії Wien-Film за мотивами роману «12 стільців» Іллі Ільфа і Євгенія Петрова.

Див. також 
 Дванадцять стільців (значення)